Mas, explotació agrícola tradicional catalana, no s'ha de confondre amb masia que n'és l'edifici central
 Mas rònec mas abandonat sobretot arran de la crisi demogràfica dels segles XIV i XV
 Mas y Mas SA, empresa de supermercats del País Valencià
 Biografies
Adolf Mas i Ginestà (Solsona 1861 - Barcelona 1936), fotògraf de l'època del Modernisme
 Andreu Mas-Colell (Barcelona, 1944), economista català
 Antoni Mas, diversos personatges
 Arcadi Mas i Fontdevila (Barcelona, 1852 – Sitges, 1934), pintor i dibuixant, fundador de l'Escola Luminista de Sitges
 Artur Mas i Gavarró (Barcelona, 1956), polític català
 Diego Mas i Mas (Vila-real, 1553 - València, 1608), filòsof metafísic
 Domènec Mas i Serracant (Barcelona, 1866 – 1944), organista, professor de música, mestre de capella i compositor
 Francesc Mas, diversos personatges
 Francisco Mas Aznar (Crevillent, 1887 – 1963), soldat de primera d'artilleria
 Gabriel Mas Arbona (Algaida, 1933), ciclista mallorquí professional entre 1957 i 1966
 Ignasi Mas i Morell (Barcelona, 1881 -1953) arquitecte modernista, arquitecte municipal de Sant Pol de Mar
 Jaume Mas Porcel (Palma, 1909 - Alacant, 1993) compositor, pianista, clavicembalista, organista i pedagog mallorquí
 Joan Mas, diversos personatges
 Josep Maria Mas, diversos personatges
 Josep Mas, diversos personatges
 Juan Vicente Mas Quiles (Llíria, 1921), director d'orquestra i compositor
 Lluís Mas, diversos personatges
 Manuel Mas i Estela (1948, Mataró), economista i polític del PSC
 Manuel Mas Devesa (Alacant, 1972), compositor i professor d'Harmonia al Conservatori Superior de Música d'Alacant
 Maria Mas i Canals (Masquefa, 1936), pedagoga i activista social catalana
 María Carmen Más Rubio (València, 1954), política valenciana
 Miquel Mas, diversos personatges
 Nicolas Mas (1980, Perpinyà), jugador de rugbi a XV francès
 Pere Mas Oliver (Palma, 1926 - 1991), tinent coronel mallorquí que fou ajudant de Milans del Bosch
 Pere Mas i Pujol (Térmens, 1943), futbolista català
 Ramon Mas i Colomer (Sant Cugat del Vallès, 1903 -1995), líder rabassaire
 Ramon Mas i Ferratges (Barcelona 1888 - Buenos Aires 1948) director de teatre i activista català
 Regino Más i Marí (Benifaió, 1899 - Benicalap, 1968), artista faller
 Roger Mas (Solsona, 1975), cantautor català
 Salvador Mas i Conde (Barcelona, 1951), director d'orquestra català
 Sergi Mas i Abad (Barcelona, 1964), actor i periodista català
 Sinibald de Mas, diversos personatges
 Valeri Mas i Casas, sindicalista anarquista
 Segon cognom:
 Albert Dou i Mas de Xexàs (Olot, 1915 - Sant Cugat del Vallès, 2009), matemàtic català
 Anna Genover i Mas (Girona, 1963) periodista i escriptora infantil catalana
 Antoni Colom Mas (1978, Bunyola), ciclista mallorquí
 Antoni Jorques Mas (1947, Almassora), jugador professional de pilota valenciana
 Àngel Casas i Mas (1946, Barcelona), periodista i presentador televisiu català
 Camil Campanyà i Mas (Barcelona, 1892 - Belloy-en-Santerre, 1916), polític i militar català
 Carlos Manglano de Mas (València, 1950), arquitecte i polític valencià, fill de José Manglano Selva
 Estanislau Mateu i Mas (Tarragona, 1854 – Reus, 1911), director de cor, pianista i compositor
 Francesc Fàbregas i Mas (Barcelona, 1857 - 1933), metge i polític català
 Francesc Joan Mas (Vila-real, cap al 1522), editor, llatinista i humanista valencià
 Jean-Pierre Mas (Rià, 1948), músic nord-català
 Joaquim Pou i Mas (Sant Pol de Mar, 1892 - 1966), sindicalista català, militant de la Lliga Regionalista
 Josep Bover i Mas (Barcelona 1790 ? - 1866), escultor català d'estil acadèmic
 Josep Esquena i Mas (Sant Esteve d'en Bas, 1850 - Barcelona, 1900), industrial català
 Josep Moragues i Mas (Sant Hilari Sacalm, 1669 - Barcelona, 1715) militar que va lluitar pel bàndol austriacista
 Josep Vicenç Foix i Mas (Sarrià, 1893 - Barcelona 1987), poeta, periodista i assagista català,
 Laura Massana i Mas (Sallent, 1965), política catalana
 Luis Francisco Cucarella Mas (Simat de la Valldigna, 1968), pilotari valencià
 Mateu Castelló i Mas (Palma, 1935), enginyer forestal mallorquí
 Odiló Maria Planàs i Mas (Barcelona, 1925), monjo benedictí, organista i compositor
 Pere Fullana Mas (Manacor, 1961), director de teatre mallorquí
 Pere Sampol Mas (Montuïri, 1951) enginyer tècnic en electrònica industrial i polític
 Valentí Puig i Mas (Palma, 1949), escriptor mallorquí